Cantonul Le Neubourg este un canton din arondismentul Évreux, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Bérengeville-la-Campagne || align="right" | 258 || align="right" | 27110 || align="right" | 27055
|-
| Canappeville || align="right" | 564 || align="right" | 27400 || align="right" | 27127
|-
| Cesseville || align="right" | 331 || align="right" | 27110 || align="right" | 27135
|-
| Crestot || align="right" | 294 || align="right" | 27110 || align="right" | 27185
|-
| Criquebeuf-la-Campagne || align="right" | 192 || align="right" | 27110 || align="right" | 27187
|-
| Crosville-la-Vieille || align="right" | 489 || align="right" | 27110 || align="right" | 27192
|-
| Daubeuf-la-Campagne || align="right" | 199 || align="right" | 27110 || align="right" | 27201
|-
| Écauville || align="right" | 73 || align="right" | 27110 || align="right" | 27212
|-
| Ecquetot || align="right" | 306 || align="right" | 27110 || align="right" | 27215
|-
| Épégard || align="right" | 406 || align="right" | 27110 || align="right" | 27219
|-
| Épreville-près-le-Neubourg || align="right" | 361 || align="right" | 27110 || align="right" | 27224
|-
| Feuguerolles || align="right" | 152 || align="right" | 27110 || align="right" | 27241
|-
| Hectomare || align="right" | 184 || align="right" | 27110 || align="right" | 27327
|-
| Houetteville || align="right" | 198 || align="right" | 27400 || align="right" | 27342
|-
| Iville || align="right" | 401 || align="right" | 27110 || align="right" | 27354
|-
| Marbeuf || align="right" | 296 || align="right" | 27110 || align="right" | 27389
|-
| Le Neubourg || align="right" |  || align="right" | 27110 || align="right" | 27428
|-
| Saint-Aubin-d'Écrosville || align="right" | 563 || align="right" | 27110 || align="right" | 27511
|-
| Le Tremblay-Omonville || align="right" | 270 || align="right" | 27110 || align="right" | 27658
|-
| Le Troncq || align="right" | 124 || align="right" | 27110 || align="right" | 27663
|-
| Venon || align="right" | 276 || align="right" | 27110 || align="right" | 27677
|-
| Villettes || align="right" | 125 || align="right" | 27110 || align="right" | 27692
|-
| Villez-sur-le-Neubourg || align="right" | 239 || align="right" | 27110 || align="right" | 27695
|-
| Vitot || align="right" | 446 || align="right" | 27110 || align="right" | 27698
|}
 
 

Cantoane în Eure